Вилчелеле () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Вилчелеле.
 Вилчелеле () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Вилчелеле.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Бреєшть.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Вледень.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Строєшть.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Корбіца.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мерішань.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Винеторій-Міч.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Колчаг.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Суплаку-де-Баркеу.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Бобилна.
 Вилчелеле () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративно підпорядковується місту Негру-Воде.